ЛКМ — лакокрасочные материалы;
 ЛКМ — левая клавиша мыши;
 ЛКМ — литой композиционный материал;
 ЛКМ — линейный конгруэнтный метод;
 ЛКМ — Ленско-Камчатская магистраль.